Saint-Erblon, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Erblon, commune française de la Mayenne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France